Ро́улинг () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Роулинг, Билл (1927—1995) — 30-й премьер-министр Новой Зеландии.
 Роулинг, Джоан (род. 1965) — британская писательница.
 Роулинг, Иэн (род. 1967) — австралийский гребец-байдарочник.

См. также 
 Роулингс